Vliegen (Brachycera), groep insecten, behorend tot de insectenorde der tweevleugeligen
 Vliegende dieren
 Vogelvlucht
 Luchtvaart
 Ruimtevaart
 Projectiel

Personen 
 Kristof Vliegen, tennisser
 Willem Vliegen, Nederlands socialist